Miejscowości w USA:
 Pierson – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Volusia
 Pierson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Pierson – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
Gminy w USA:
 Pierson (ang. Pierson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Pierson (ang. Pierson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm